Osoby o nazwisku Klimczyk:
 Grzegorz Klimczyk – lekkoatleta i sprinter
 Mariusz Klimczyk – lekkoatleta, olimpijczyk z Moskwy 1980
 Tadeusz Klimczyk – autor marynista
Zobacz też:
 Klimczak
 Klimczuk